EUG steht für:
 Egba United Government, 1893 von den Briten anerkannter Nationalstaat der Egba, einer Untergruppe der Yoruba (Ethnie), im Südwesten Nigerias
 Engineering User Guide, die englische Bezeichnung für ein Handbuch bei der United States Navy
 European Union of Geosciences, eine der beiden Vorgängerorganisationen der European Geosciences Union
 European Union of Gymnastics, englischsprachige Namensansetzung der Union Européenne de Gymnastique, der europäischen Turnunion
 European Universities Games, europäische Multisportveranstaltung für Studenten
 Extrauteringravidität, eine Schwangerschaft außerhalb der Gebärmutter, wie z. B. eine Eileiterschwangerschaft
 Eugene Airport (IATA-Code), Flughafen bei Eugene, Lane County, Oregon

EuG steht für:
 Gericht der Europäischen Union (vormals: Europäisches Gericht erster Instanz), ein beigeordnetes Gericht des Europäischen Gerichtshofs

Siehe auch:
 EuGH

Abkürzung